Aguiar kan som auktorsförkortning betyda:

 Ana Cristina Andrade de Aguiar
 Antonio J.C. Aguiar
 Joaquim Macedo de Aguiar

Robotskapade auktorsförkortningar